Douce France est un catamaran de luxe de 138 pieds conçu par VPLP design et construit par Alumarine en Bretagne.

Lors de son lancement en 1998, c'était le plus grand catamaran à voile jamais construit et a remporté le prix "Most Innovative Sailling Yacht 1999" des Showboats Design Awards.

Notes et références 

Catamaran